Текакаланго има више значења:

 Текакаланго (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Текакаланго, Ла Пава (Хуан Галиндо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику